

Italia

Abruzzo
 Chiesa dell'Annunziata all'Aquila
 Chiesa dell'Annunziata (o della Madonna del Lago) a Scanno

Calabria
 Chiesa dell'Annunziata (o di Santa Maria dei Greci) a Belmonte Calabro
 Chiesa dell'Annunziata a San Giovanni in Fiore

Campania
 Chiesa dell'Annunziata ad Arpaia
 Chiesa dell'Annunziata a Benevento
 Chiesa dell'Annunziata a Giugliano in Campania
 Chiesa dell'Annunziata a Montoro
 Chiesa dell'Annunziata a Napoli
 Chiesa paleocristiana dell'Annunziata a Paestum
 Chiesa della Santissima Annunziata a Rocchetta e Croce
 Chiesa di Maria Santissima Annunziata a Scala

Emilia-Romagna
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Busseto
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Fidenza
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Guastalla
Chiesa di Santa Maria Annunziata a Iano, frazione di Scandiano
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Mezzano Rondani, frazione di Colorno
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Pieve Saliceto, frazione di Gualtieri

Friuli-Venezia Giulia
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Paradiso, frazione di Pocenia
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Romans d'Isonzo
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Flambro, frazione di Talmassons

Lazio
 Chiesa dell'Annunziata (o di Sant'Agostino) a Bagnoregio
 Chiesa dell'Annunziata a Formia
 Chiesa dell'Annunziata a Genzano di Roma
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Palombara Sabina
 Chiesa dell'Annunziata a Terracina

Lombardia
 Chiesa di Santa Maria Annunziata ad Ascensione, frazione di Costa Serina
 Chiesa di Santa Maria Annunciata a Bienno
 Chiesa di Santa Maria Annunicata a Borgosatollo
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Gandosso
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Isorella
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Serina

Piemonte
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Roccaverano

Sicilia
 Cattedrale di Maria Santissima Annunziata ad Acireale
 Chiesa dell'Annunziata ad Alcamo
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Biancavilla
 Chiesa dell'Annunziata a Bivona
 Chiesa dell'Annunziata a Castelbuono
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Castellammare del Golfo
 Chiesa dell'Annunziata Nuova a Collesano
 Santuario dell'Annunziata a Ficarra
 Chiesa dell'Annunziata a Santa Lucia del Mela
 Basilica santuario di Maria Santissima Annunziata a Trapani

Trentino-Alto Adige
 Chiesa di Santa Maria Annunciata ad Arco

Veneto
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Mel, frazione di Borgo Valbelluna
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Meschio, frazione di Vittorio Veneto
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Moniego, frazione di Noale
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Nanto
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Roncà
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Sedico
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Sovizzo Colle, frazione di Sovizzo

Svizzera
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Vezia

Pagine correlate
 Chiesa di Santa Maria Annunciata
 Chiesa della Santissima Annunziata
 Cappella dell'Annunziata
 Santa Maria Annunciata
 Santuario della Santissima Annunziata
 Basilica della Santissima Annunziata (disambigua)
 Cattedrale della Santissima Annunziata